Пётр Изво́льский:
 Извольский, Пётр Александрович (1816—1888) — курский и екатеринославский губернатор.
 Извольский, Пётр Петрович (1863—1928) — обер-прокурор Святейшего синода.